Saluri ist der Familienname der folgenden Personen:
 Karl Robert Saluri (* 1993), estnischer Zehnkämpfer
 Rein Saluri (* 1939), estnischer Schriftsteller